Carlotta Costa de Beauregard – nuotatrice italiana
 Charles-Albert Costa de Beauregard – politico e storico francese
 Joseph-Henri Costa de Beauregard – militare francese
 Olivier Costa de Beauregard – fisico francese
 Pantaléon Costa de Beauregard – politico francese